Il codice del silenzio (Fault Line) – romanzo del 2009 di Barry Eisler
Il codice del silenzio (Code of Silence) – film del 1985 diretto da Andrew Davis
Il codice del silenzio (Burning Sands) – film del 2017 diretto da Gerard McMurray